Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin ist der Name folgender Personen:

 Alexandrine zu Mecklenburg (1879–1952), durch Heirat Königin von Dänemark und Königin von Island
 Alexandrine von Preußen (1803–1892), preußische Prinzessin und durch Heirat Erbgroßherzogin von Mecklenburg [-Schwerin]
 Alexandrine von Preußen (1842–1906), preußische Prinzessin und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg [-Schwerin]